Гопкінс (округ, Кентуккі)
 Гопкінс (округ, Техас)

Див. також 
 Гопкінс